Arnulf I van Beieren (ca. 880-937), hertog van Beieren (907-937), troonpretendent van Oost-Francië (919-921)
 Arnulf II van Beieren (ca. 915-954), paltsgraaf van Beieren (938-954)
 Arnulf van Beieren (1852-1907) (1852-1907), zoon van Luitpold van Beieren